Ketschendorf kan verwijzen naar de volgende Duitse plaatsen:
Ketschendorf (Brandenburg) in de gemeente Fürstenwalde/Spree in Brandenburg
Ketschendorf (Buttenheim) in de gemeente Buttenheim in Beieren
Ketschendorf (Coburg) in de gemeente Coburg in Beieren